Le  d'infanterie () est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du  régiment d'infanterie. Il est dissous en .

Création et différentes dénominations 
  :  d'infanterie
  : dissolution

Historique des garnisons, affectations, batailles et combats du  
Lieu de regroupement : Chalon-sur-Saône

Le régiment est affecté à la  division d'infanterie d' à  :
 d' à , le  est rattaché à la  de la ,
 d' à , le  est rattaché à la  de la ,
 de  à , le  est rattaché à l'infanterie divisionnaire de la .

1914 
À la mobilisation, chaque régiment d'active créé un régiment de réserve dont le numéro est le sien plus 200.

1915 
Renforcé par un bataillon du  RI dissous en , le  passe à trois bataillons.

1916

1917

1918

Chefs de corps 

 Lieutenant-colonel Rimaud à sa création
  -  : Lieutenant Colonel Ferracci (tué par l'éclatement d'un obus)
 Du  à la dissolution en  : lieutenant-colonel Louis-René Viard.

Étendard 

Il porte les inscriptions :
 Artois 1915
 Le Matz 1918

Décorations 
Les  et  sont titulaires d'une citation à l'ordre de l'armée.

Voir aussi

Sources et bibliographie 

 .

Liens externes 

 .
 .

Articles connexes 
 Infanterie française pendant la Première Guerre mondiale
 Grades de l'Armée de terre française
 Liste des brigades françaises de la Première Guerre mondiale

Unité d'infanterie française dissoute